Moosweiher ist ein Seename:

in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Moosweiher (Freiburg), See im Moosweiher-Park der Grünanlagen in Freiburg im Breisgau
 Moosweiher (Rötlein), See im Lauf des Rotbachs bei Rötlein, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall

 in Bayern:
 Moosweiher, nämlich Oberer Moosweiher, Mittlerer Moosweiher und Großer Moosweiher, drei Seen bei Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, die über den Hirschauer Mühlbach in den Ehenbach entwässern
 Moosweiher (Ehingen), See bei der Hammerschmiede, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, neben dem Moosbach (zum Lentersheimer Mühlbach)
 Moosweiher (Gebenbach), See bei Gebenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, der über den Gebenbach zur Vils entwässert
 Moosweiher (Oberalbach), Weiherkette bei Oberalbach, Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, die letztlich über die Albach zur Mittleren Aurach entwässert
 Moosweiher (Peising), See bei Peising, Markt Bad Abbach, Landkreis Kelheim, am Wolkeringer Mühlbach zur Pfatter
 Moosweiher (Reinhartshofen), See bei Reinhartshofen, Gemeinde Großaitingen, Landkreis Augsburg, am Anhauser Bach (zur Schmutter)
 Moosweiher (Reuth), See bei Reuth, Markt Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, der letztlich in den Seebach (zur Regnitz) entwässert
 Moosweiher (Wüstenaumühle), zwei Seen bei der Wüstenaumühle, Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, die letztlich zur Vils entwässern

in der Schweiz:
 Moosweiher (Hinwil), See im Gemeindegebiet von Hinwil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich